It's Real – album di James Ingram del 1989
 It's Real – singolo di James Ingram del 1989, dall'album omonimo
 It's Real – traccia dell'album John Lennon Anthology di John Lennon del 1998
 It's Real – album di K-Ci & JoJo del 1999